Marahoué – jeden z 19 regionów Wybrzeża Kości Słoniowej
 Marahoué – inna nazwa rzeki Bandama Rouge
 Park Narodowy Marahoué, nazwany od rzeki